Сан Мигел Текистепек има више значења:

 Општина Сан Мигел Текистепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Текистепек (Сан Мигел Текистепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику